Lookout Mountain puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares y localidades de Estados Unidos:

Lookout Mountain, lugar designado en el censo en Alabama;
Lookout Mountain, pueblo en Georgia;
Lookout Mountain, pueblo en Tennessee.